La competizione della carabina 50 m a terra di tiro a segno ai Giochi della XVIII Olimpiade si è svolta il giorno 16 ottobre 1964 al poligono di Asaka.

Risultato
6 riprese da 10 colpi.

Bibliografia

Collegamenti esterni 

C1